Pangea bezeichnet
 den Pangea-Mathematikwettbewerb
 den Superkontinent Pangaea